Beowulf () — компьютерная игра по мотивам одноимённой классической саги, экранизированной режиссёром Робертом Земекисом.

Беовульф — легендарный воин Севера, в одной его руке сила тридцати людей, благородство и жестокость с трудом уживаются в нём. Жаждущий славы и золота с отрядом верных людей он отправляется в Данию сразить чудовище, наводящее ужас на заснеженные земли. Одержав победу, впадает в грех гордости, жаждет большей славы и становится датским королём. Теперь же, когда королевство объято пламенем войны, пришло время пожинать плоды неумеренных амбиций. Пришло время вести своих людей в бой, уничтожить Титанов уходящей эпохи и сокрушить врагов государства. Только пройдя через все уготованные ему судьбой испытания и взглянув судьбе в глаза, Беовульф поймёт, кто он на самом деле. И в итоге избрать свою судьбу, стать самовлюблённым убийцей чудовищ или же благородным королём.

Рецензии 
Портал Absolute Games поставил игре 55 %. Обозреватель отметил интересный игровой процесс. К недостаткам были отнесены техническая недоработанность игры. Вердикт: «Развлечение на недельку для жаждущих рвать и метать. Только запаситесь современным одноядерным процессором и валерьянкой».

Примечания 

Компьютерные игры 2007 года
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Portable
Игры для Windows
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Компьютерные игры, локализованные «Букой»
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft Shanghai